Alex Wilkinson peut désigner :
 Alex Wilkinson, compositeur américain ;
 Alex Wilkinson, joueur australien de football.